Christian Gebauer ist der Name folgender Personen:

* Christian Gebauer (Fußballspieler, 1968) (* 1968), deutscher Fußballspieler 
 Christian Gebauer (Fußballspieler, 1993) (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Christian David Gebauer (1777–1831), dänischer Maler und Grafiker
 Christian Samuel Gebauer (1716–1764), deutscher Mediziner und Hochschullehrer